Palade ist der Name von

 George Emil Palade (1912–2008), rumänisch-US-amerikanischer Mediziner und Zellbiologe, Nobelpreisträger für Physiologie oder Medizin
 einem Dorf in Estland, siehe Palade (Hiiumaa)